Соломо́н Дави́дович Голиго́рский (27 сентября 1911, Бендеры, Бессарабская губерния — 1985, , Израиль) — советский  (,  и нефролог),  (1960), профессор (1964), заведующий кафедрой урологии и нефрологии Кишинёвского и Киевского медицинских институтов. Заслуженный деятель науки Молдавской ССР (1966), кавалер ордена «Знак Почёта».

Биография 
Родился в Бендерах в семье Давида Гершевича Голигорского (1883—?). Окончил медицинский факультет Ясского университета в 1934 году. В 1941—1944 годах работал военным хирургом в эвакогоспиталях, капитан медицинской службы. В 1944 году вернулся в Кишинёв, где начал специализироваться в урологии и до 1966 года заведовал кафедрой урологии и нефрологии Кишинёвского медицинского института. В 1960 году защитил докторскую диссертацию по теме «Малый мочевой пузырь. Вопросы интестинальной пластики» (расширенный вариант вышел в виде монографии в 1959 году). В 1966 году в связи с новой политикой так называемых национальных кадров был вынужден оставить кафедру, но в том же году возглавил кафедру урологии Киевского медицинского института имени A.A. Богомольца, которой заведовал до 1979 года и был также проректором института по научной работе.

Был членом президиума правления Всесоюзного и Украинского обществ урологов, заместитель председателя Киевского общества урологов. Автор более 270 научных работ (в том числе 11 монографий), посвящённых вопросам функциональной диагностики воспалительных заболеваний почек и мочевых путей, развитию пластических методов в хирургической урологии, проблеме острой и хронической почечной недостаточности, экстракорпорального гемодиализа.

Некоторые книги Голигорского («Очерки урологической семиотики и диагностики», «Пиелонефрит», «Острая почечная недостаточность») неоднократно переиздавались, написанная с А. Я. Пытелем трёхтомная серия «Избранные главы нефрологии и урологии» (1968—1973) считается одним из самых авторитетных учебных пособий по урологии и нефрологии на русском языке.

Семья 
 Жена — Гися Моисеевна Левинштейн.
 Сын — нефролог и физиолог Михаил Соломонович Голигорский, профессор Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и Нью-Йоркского медицинского колледжа.

Монографии 
 Очерки семиотики и диагностики урологических заболеваний. Госиздат Молдавии: Кишинёв, 1956.
 Урология. Госиздат Молдавии: Кишинёв, 1958.
 Циститы. Госиздат Молдавии: Кишинёв, 1958.
 Малый мочевой пузырь. Вопросы интестинальной пластики. Картя молдовеняскэ: Кишинёв, 1959.
 Ошибки предоперационного диагноза: Вопросы хирургической тактики (с П. В. Рыжовым). Картя молдовеняскэ: Кишинёв, 1960.
 Искусственная почка и её клиническое применение (с А. Я. Пытелем, М. Д. Джавад-Заде и Н. А. Лопаткиным). Медгиз: Москва, 1961.
 Пиелонефрит (с А. Я. Пытелем). Медгиз: Москва, 1961.
 Острая почечная недостаточность (с А. Я. Пытелем). Картя молдовеняскэ: Кишинёв, 1963.
 Актуальные проблемы нефрологии и урологии (редактор). Картя молдовеняскэ: Кишинёв, 1964.
 Хирургия лоханочно-мочеточникового сегмента (с А. М. Кацыфом). Картя молдовеняскэ: Кишинёв, 1966.
 Избранные главы нефрологии и урологии, в трёх частях (совместно с А. Я. Пытелем). Ленинградский филиал издательства Медицина: Ленинград, 1968—1973.
 Острая почечная недостаточность (с Н. Т. Тереховым). Здоров'я: Киев, 1969.
 Острая и хроническая почечная недостаточность (редактор). Здоров'я: Киев, 1969.
 Урологические заболевания и их предупреждение (с А. Я. Пытелем). Медицина: Москва, 1970.
 Актуальные проблемы нефрологии и урологии (редактор). Здоров'я: Киев, 1970.
 Очерки урологической семиотики и диагностики. Четвёртое издание. Картя молдовеняскэ: Кишинёв, 1971.
 Основы детской урологии и нефрологии. Картя молдовеняскэ: Кишинёв, 1973.
 Аденома предстательной железы. Здоров'я: Киев, 1973.
 Гидронефротическая трансформация (с А. Ф. Киселёвой и Б. С. Гехманом). Картя молдовеняскэ: Кишинёв, 1975.
 Пиелонефрит (с А. Я. Пытелем). Второе издание. Медицина: Москва, 1977.
 Почечно-каменная болезнь (с А. Ф. Киселёвой и В. Н. Благодаровым). Здоров'я: Киев, 1978.

Примечания 

Родившиеся в Бессарабии
Выпускники Ясского университета
Заслуженные деятели науки Молдавской ССР
Преподаватели Кишинёвского медицинского института
Преподаватели Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Медики Великой Отечественной войны
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»